Regentschap in Indonesië
 Klaten (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Klaten (Penengahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Klaten (Klaten Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java